Setosporella är ett släkte av svampar. Setosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Setosporella